Tange Å kan henvise til to forskellige åer:
 Tange Å (Midtjylland) – en å der løber ud i Tange Sø
 Tange Å (Fyn) – en å på Vestfyn der løber ud i Langelandsbælt nord for Lundeborg